

Programy informacyjne 
 Wydarzenia (od 2004) – program informacyjny stacji; jego główne wydania emitowane są codziennie o godz. 18.50, a popołudniowe – od poniedziałku do piątku o 15.50. 
 Sport – kilkuminutowy serwis sportowy, emitowany zaraz po głównym wydaniu Wydarzeń.
 Pogoda – prognoza pogody, emitowana po Wydarzeniach (po południu) lub po Sporcie (wieczorem).
 Biznes Wydarzenia (2004–2006)
 Informacje (1993–2004) – program informacyjny, zastąpiony Wydarzeniami. 
 Nowy dzień (od 2008) – poranne pasmo informacyjno-publicystyczne, skrócone w stosunku do Polsatu News.

Programy publicystyczne 
 Bumerang (1998–2007) 
 Co z tą Polską? (2004–2007)
 Czarny pies czy biały kot (2003–2004) – publicystyczny program, prowadzony przez Krzysztofa Skowrońskiego.
 Dorota Gawryluk – konfrontacje (2008–2009) – autorski publicystyczny program Doroty Gawryluk.
 
 Nasze dzieci (2004–2006) – program Fundacji Polsat, prowadzony przez Jolantę Krysowatą.
 Państwo w Państwie (od 2011) 
 Polityczne graffiti / Graffiti (1994–2004, od 2018 do bd.) – program prowadzony przez Dorotę Gawryluk i emitowany na antenie Polsatu w latach , potem przeniesiony do Polsat News. Ponowna emisja w Polsacie rozpoczęła się 3 września 2018.
 Premier
 Sztuka informacji (1996–1998)
 Wywiad Skowrońskiego (2004–2005) – program Krzysztofa Skowrońskiego.

Magazyny telewizyjne

Magazyny reporterów 
 Interwencja (od 2003) 
 Interwencja Extra (około 2005–2006)
 Kurier TV (około 2000–2001)
 Super Express TV / Express TV (około 1999–2000)
 Telewizyjne Biuro Śledcze (1997–2003)

Magazyny rozrywkowe i kulturalne 
 Exclusive (2004–2007) – program przedstawiający ciekawostki ze świata kultury i branży rozrywkowej, prowadzony przez Katarzynę Laskowską w latach 2004–2007 w piątkowe popołudnia.
 Się kręci / Się kręci na żywo (2007–2012) – program poświęcony show-businessowi, emitowany w soboty o 14.45. Prowadzili go: Maciej Rock, Agnieszka Popielewicz, Maciej Dowbor i Paulina Sykut.
 Studio Weekend (2012–2013) – magazyn prowadzony przez Krzysztofa Ibisza oraz Annę Zejdler-Ibisz. Początkowo emitowany ok. godz. 10.45, następnie (po zmianie miejsca nagrywania) o 14.45.

Magazyny kulinarne 
 Alfabet kulinarny Kurta Schellera (2004–2005) – magazyn kulinarny, w którym prezentowano potrawy z produktów, których nazwy rozpoczynają się na kolejne litery alfabetu. Kurt Scheller gotował z asystentem oraz zaproszonym gościem.
 Domowa kawiarenka (2003–2004) – magazyn o deserach prowadzony przez Tadeusza Gwiaździńskiego.
 Ewa gotuje (od 2007) 
 Ewa, ugotuj nam to! (2018) – program kulinarny Ewy Wachowicz, który składał się z czterech kilkuminutowych odcinków; emitowany od 18 kwietnia do 9 maja 2018 roku w środy ok. 21.30.
 Makaronowy zawrót głowy (2018) – program kulinarny emitowany od 10 lutego do 31 marca 2018 roku w sobotnie przedpołudnia, który prowadzili Paulina Chylewska i Szymon Kołecki.
 Smakosze i rozkosze (lata 90.)
 Wysmakowani (2016–2017) – program kulinarny, w którym Olga Kwiecińska wraz z zaproszonym gościem przygotowywała różne potrawy, emitowany w poniedziałkowe wieczory. Trwał ok. 10 minut.
 Z Bożeną Dykiel na ostrzu noża (ok. 2005–2006)
 Z czekoladą w kuchni (2016) – magazyn kulinarny prowadzony przez Joannę Profus, poświęcony deserom i, tak jak w tytule, czekoladzie. Pierwsza seria programu, składająca się z ośmiu odcinków, emitowana była w lutym 2016 w soboty i niedziele o 17.40, wówczas prowadzącą wspomagał Grzegorz Łapanowski. Druga seria programu pojawiła się 26 listopada, i tak jak poprzednia, nadawana była weekendy o 17.40 i liczyła osiem odcinków; Łapanowski jednak został w niej zastąpiony przez Davida Gaboriauda.

Magazyny zdrowotne 
 Dyżur (2004) – codzienny letni magazyn reporterów Interwencji emitowany o godz. 20.00, którego prowadzącymi byli Joanna Wąsowska i Adam Kuklewicz.
 Radość życia (2007) – program Fundacji Polsat.
 Ręce, które leczą – program o bioenergoterapii, prowadzący: Zbigniew Nowak. Następnie przeniesiony do TV4, później wznowiony w Superstacji.
 Twój lekarz
 Wystarczy chcieć – program Fundacji Polsat.

Magazyny motoryzacyjne 
 4×4 (około 1993–2005) – program poświęcony motoryzacji, prowadzony przez Włodzimierza Zientarskiego i Macieja Zientarskiego.
 Motowiadomości
 Pasjonaci (około 2005–2009) – program motoryzacyjny, zastąpił 4×4. Nagrano ponad 140 odcinków.

Magazyny muzyczne 
Aquaz / Aquaz music zone
 BoomBox
 Dance World
 Disco Gramy (od 2015) 
 Disco Polo Live (1996–2002) 
 Disco Relax (1994–2002) 
 Dj Club
 Dżana
 Halo!Gramy (1993–1997) 
 Hitmania (2002–2003) – magazyn muzyczny skierowany przede wszystkim do młodych odbiorców, prowadzony przez Grzegorza Markockiego. Gatunki muzyczne, które prezentowano w programie to m.in. polski i zagraniczny hip-hop, pop i rock.
 Mop Man (2003–2004) – program emitowany w soboty o 9.30, prowadzony przez Roberta Leszczyńskiego, który opowiadał o gwiazdach muzyki polskiej i zagranicznej, prezentował najnowsze trendy oraz promował wykonawców. Do programu zapraszani byli goście ze m.in. świata muzyki.
 Muzyka na BIS (1996–2005) – program emitowany w godzinach nocnych.
 Muzykogranie (2002–2003) – program emitowany w niedziele o 10.00, prowadzony na początku przez Krzysztofa Marca, . Producentem programu był Tomasz Samborski. Program skierowany był do telewidzów interesujących się muzyką rozrywkową lat 60., 70., 80. oraz współczesną muzyką rozrywkową.
 Music Spot
 Piosenki na życzenie (około 1999–2005)
 Poplista (2003–2004) – program emitowany od 1 czerwca 2003 do 19 grudnia 2004 niedzielnym porankiem (około 9.30, nawet 10.00). Program stanowił tygodniowe podsumowanie listy o tej samej nazwie w stacji RMF FM. Oprócz tego w programie były wywiady z gwiazdami i konkursy. Program prowadził Maciej Rock.
 Reebok Hip-Hop TV / Reebok Hip-Hop Street
 W rytmie disco
 Wstawaj! Gramy! – program muzyczny emitowany od poniedziałku do piątku wczesnym rankiem.
Wygramy (1997) – program prowadzony przez Jerzego Petersburskiego Jr..

Inne 
 Aż chce się żyć (2018) – magazyn emitowany w niedziele przed Wydarzeniami. W roli głównej Robert Janowski.
 Dekoder Polsatu / Dekoder Polsatu – niespodzianki XXI wieku (około 1999–2000)
 Duracell: Eksploracje
 FIFA TV (około 1998–2004) – magazyn sportowy.
 Jesteśmy (około 1996–2009) – magazyn religijny emitowany w sobotnie poranki. Przedstawiał miejsca ważne dla katolicyzmu (np. Ziemię Świętą, miejsca objawień), archiwalia i wywiady dotyczące procesu beatyfikacji papieża Jana Pawła II, postacie świętych i zasłużonych dla Kościoła, spotkania ekumeniczne.
 Kto się boi wstać
 Kulisy seriali Polsatu (ok. 1999) – seria felietonów o serialach Polsatu.
 Kurier sensacji (około 1999–2001)
 Link Journal (około 1996–2000) – magazyn mody.
 Multimedialny odlot – program o grach komputerowych z lat 90.
 Niezła sztuka
 Oskar (około 1994–2000) – magazyn filmowy.
 Polsat radzi (około 1998–1999) – magazyn o reformie emerytalnej.
 Poradnik imieninowy
Poranek z Polsatem.
 Rinke za kratami (2015–2016) 
 Różowa landrynka (około 1999–2002) – program erotyczny.
 Słoneczna Stacja (ok. 2017–2019) – magazyn letni.
 Strefa tajemnic (2008–2009) 
 Telepuzzle
 Uwaga! Żarty (około 1997–2002)
 Akademia przedszkolaka – program dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Talk-show 
 Disco Polo. 25 lat później (2020)
 Kto ma rację? (2005) – talk-show prowadzony przez Krzysztofa Ibisza.
 Kuba Wojewódzki (2002–2006, przeniesiony do TVN)
 Na każdy temat (1993–2002) 
 Podryw kontrolowany (około 2001–2002) – talk-show prowadzony przez Renatę Dąbkowską.
 Przytul mnie (około 1997–2001)
 SuperPies (2018–2019) – talk-show dotyczący psów prowadzony przez Anetę Awtoniuk, emitowany od 3 marca do 26 maja 2018 roku oraz od 2 marca do 4 maja 2019 roku w soboty o 17.45.
 The Story of My Life. Historia naszego życia (2018) 
 Tok Szok (1998–1999) 
 Willa X (2002) – w każdym odcinku do willi na dwudniowy pobyt zapraszane były znane postaci ze świata sztuki, muzyki, polityki i sportu, których losy rejestrowały kamery.
 Z kamerą wśród ludzi (2003–2004) – program emitowany w latach 2003–2004 i prowadzony przez Wojciecha Cejrowskiego.
 Zerwane więzi (2001–2002)

Programy rozrywkowe 
 Akademia seksu
 As, dama, walet (ok. 1995–1996)
 Dyżurny Satyryk Kraju (1995–2001, później w TV7 Szczecin) 
 Hugo / Hugo Express / Hugo Family (2000–2009)
 Jacek Ziobro Superstar (około 1997–1999) – program prowadzony przez Jacka Ziobrę.
 Junior (1998–2000) – program prowadzony przez Jerzego Petersburskiego Jr..
 Kabaret na żywo (od 2016) 
 Klub Polsatu / Cyfrowy Klub Polsatu (około 1996–2002)
 Liga Mistrzów Śmiechu (2005–) – program rozrywkowy, którego gospodarze zapraszali gości (znanych satyryków i aktorów) do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy występ kabaretowy.
 Love TV (ok. 2006)
 Macie, co chcecie (1999–2001) – program prowadzony przez Jana Kobuszewskiego i Jerzego Petersburskiego Jr..
Misiek Koterski Show (2008)
 My3 (2017–2019) 
 Najzabawniejsze zwierzęta świata (2001–2003) 
 Najśmieszniejsze momenty świata (2009) 
 Niezakazane reklamy / Zakazane reklamy (2002) – program emitowany jesienią 2002 roku, prowadzony przez Arkadiusza Jakubika.
 Nocne randki (2006–2008)
 O Rety! Kabarety!
 Piotr Bałtroczyk przedstawia (2006–2008) 
 Prywatka u Tadka (około 1999–2000) – program prowadzony przez Tadeusza Drozdę.
 Przygody Leona (ok. 1995–1996)
 Ranking gwiazd (2008) 
 Raz, dwa, trzy – śpiewaj ty (2002–2003) – program muzyczny dla dzieci.
 Rykowisko
 Spadkobiercy (2008) 
 Surprise, surprise! (2016) – program prowadzony przez Wojciecha Błacha i Stefano Terazzino, mający na celu robienie niespodzianek osobom zaproszonym do studia za ich zasługi. Po jednym odcinku został zdjęty z anteny z powodu zbyt niskiej oglądalności, jednak został przywrócony latem 2016 i emitowany był w czwartki po godz. 22.
 Światowe Rekordy Guinnessa (2009–2011)
 Uwaga Hotel! (2003) – program rozrywkowy typu ukryta kamera. Pierwszy jego odcinek oglądało 1 642 000 widzów, co stanowiło 13,5% widowni w trakcie jego nadawania. Program prowadził Krzysztof Skiba.
  Wiesio Szoł (2003) – program rozrywkowy składający się z krótkich skeczy, których głównym bohaterem był Wiesio w tej roli Arkadiusz Jakubik.
 Zakazana kamera
 Zamek czarodziejów (2001–2002) – program dla dzieci, emitowany w niedzielne popołudnia.
 7420 Milion od zaraz (2011)

Panel show 
 Joke show (2020) – polski program rozrywkowy emitowany od 21 marca do 25 kwietnia 2020 r., prowadzony przez Rafała Rutkowskiego. W każdym odcinku czworo artystów ze świata telewizji i Internetu, siedząc przy stole opowiadało żarty, dowcipy, anegdoty i zabawne historie ze swojego życia. Prowadzący pod koniec każdego odcinka wybierał zwycięzcę, przyznając mu nietypową nagrodę.

Pierwsze trzy odcinki programu obejrzało średnio 584 tys. widzów.

W programie udział wzięli:
 Marek Kaliszuk, Zygmunt Chajzer, Krzysztof Hanke, Katarzyna Skrzynecka;
 Michał Piela, Kinga Kosik-Burzyńska, Wiktor Zborowski, Michał Kempa;
 Bożena Dykiel, Michał Czernecki, Zofia Zborowska, Wojciech „Łozo” Łozowski;
 Karol Strasburger, Michał Kempa, Robert Janowski, Paulina Mikuła;
 Katarzyna Skrzynecka, Michał Piela, Ewa Błachnio, Piotr Kędzierski;
 Joanna Liszowska, Piotr Gąsowski, Piotr Cyrwus, Stefano Terrazzino.

Cztery dodatkowe odcinki programu (odcinki 6-9) zostały wyemitowane dwa lata później na Polsat Comedy Central Extra. Dziwnym zbiegiem okoliczności ostatni odcinek sezonu (na Polsacie szósty, a na Polsat Comedy Central Extra dziesiąty) pozostał ostatnim.

Teleturnieje 
 100% dla stu (1998) – teleturniej prowadzony przez Ewę Wachowicz produkowany przez kompanię telewizyjną ITC.
 Awantura o kasę (2002–2005) 
 Chciwość, czyli żądza pieniądza (2001–2002) – teleturniej wyprodukowany na licencji programu „Greed”, prowadzony przez Mirosława Siedlera. Producentem wykonawczym był Pearson Television.
 Eureko, ja to wiem! (2005–2008) 
 Dziewięciu wspaniałych (ok. 1997–1998) – program oparty na licencji The Hollywood Squares.
 Gra w ciemno (2005–2007) 
 Grasz czy nie grasz (2005–2007) 
 Gospodarz (1998–2001) – teleturniej emitowany w latach 1998–2001 dla Telewizji Polsat i został prowadzony przez Sławomira Świerzyńskiego z grupy Bayer Full.
 Halo miliard (ok. 1997–1998)
 Idź na całość (1997–2001) 
 Kalambury / Kalambury z gwiazdami (1995–2000, 2013) – drużynowy teleturniej, oparty o zasady noszącej te samą nazwę gry towarzyskiej, emitowany przez Polsat,  (w Polsacie od października 1995 do czerwca 2000). W grze udział brały dwie drużyny, każda trzyosobowa. Wygrywająca dochodziła do finału. Jeśli był remis, do finału wchodziła ta drużyna, która jako pierwsza odgadła hasło pokazywane przez prowadzącego. Finał miał inny przebieg. Jedna z osób z wygranej drużyny musiała w ciągu określonego czasu opisać wyłącznie rzeczownikami określoną ilość haseł. Hasła odgadywać mogli także członkowie przeciwnej drużyny. Program przez lata prowadziły różne osoby, najważniejszymi z nich byli Wojciech Malajkat i Piotr Gąsowski. Zasady opisane powyżej były w zasadzie przez lata prawie niezmieniane, jednak zmieniał się np. sposób wyboru zapraszanych gości. Przez pewien okres każda z drużyn składała się z 2 znanych osób (zazwyczaj aktorów) i 1 nieznanej i to ta ostatnia wygrywała ewentualną wygraną. W późniejszym okresie w każdej drużynie była dwójka dzieci i dorosły. Zmieniała się także suma możliwa do wygrania, lecz zawsze wygranie finału łączyło się z otrzymaniem dość znacznej kwoty, przegranie finału z otrzymaniem kwoty wręcz symbolicznej. 2 marca 2013 teleturniej powrócił do ramówki pod nazwą; jedyna seria emitowana była co soboty o 9.45.
 Kostka szczęścia (ok. 1995–1996)
 Mistrz zakupów (2015) – teleturniej prowadzony przez Piotra Gąsowskiego, emitowany w soboty o godz. 18.40 w okresie letnim roku 2015. Gra polegała na zrobieniu w kilka minut zakupów na zadany temat, będąc jak najbliżej zaplanowanego budżetu. Zwycięzca odcinka wygrywał 10 tys. zł, a zwycięzca sezonu – 250 tys. zł.
 Moment prawdy (2009–2010) 
 Na zawsze razem (2005) – teleturniej prowadzony przez Zygmunta Chajzera, emitowany przez Polsat wiosną 2005, w którym udział brały cztery dwuosobowe drużyny (zięć i teściowa). Teleturniej miał charakter rozrywkowy, a nagrody w nim były skromne.
 Piramida (1997–2000) – teleturniej, który początkowo prowadził Hubert Urbański (kilka odcinków), a następnie Andrzej Strzelecki, oparty na amerykańskim formacie Pyramid.
 Rekiny kart (1997–1999) – teleturniej, który prowadził Rudi Schuberth, oparty na amerykańskim formacie Card Sharks. Producentem wykonawczym był Profilm Agencja Filmowa Sp. z o.o..
 Rosyjska ruletka (2002–2004) 
 Rozbij bank (2001–2002) – teleturniej prowadzony początkowo przez Tomasza Stockingera a później przez Rocha Siemanowskiego.
 Sekrety rodzinne (ok. 1999–2000) – teleturniej rodzinny prowadzony przez Elżbietę Zającównę, oparty na pomyśle Family Secrets autorstwa Pierre’a Gagnona i Eve Déziel.
 Strzał w 10 (2008–2009) 
 Szafa gra (2005) – teleturniej muzyczny emitowany wiosną 2005, którego prowadzącym był Andrzej Krzywy.
 Szczęśliwy rzut (1995–1996) – teleturniej prowadzony przez Wojciecha Pijanowskiego, kontynuacja teleturnieju 6 z 49 znanego z TVP2.
 Talent za talent (ok. 1998–1999) – teleturniej dla młodzieży prowadzony przez Wojciecha Asińskiego i Andrzeja Krucza.
 Życiowa szansa (2000–2002)

Talent show 
 Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami (od 2014) 
 Debiut (2003)
 Fabryka gwiazd (2008) – talent show, który powstał w oparciu o format Star Academy. Jego prowadzącym był Maciej Rock, a w jury zasiadali: Kayah, Tede, Marek Dutkiewicz i Marcin Bisiorek; dyrektorem akademii zaś został Adam Sztaba. Uczestnikami programu byli: Piotr Dymała, Jerzy Pawluk, Agata Malcherek, Martyna Melosik, Marina Milov, Mateusz Krautwurst, Nina Kodorska, Marcin Maliszewski, Nick Sinckler, Marta Maćkowska, Katarzyna Muszyńska, Julita Woś, Przemysław Puk, Malwina Kusior i Roman Lasota. Oprócz piątkowych gal, Polsat emitował także codzienne materiały z akademii.
 Got to Dance. Tylko taniec (2012–2013) 
 Gwiezdny cyrk (2008) 
 Idol (2002–2005, 2017) 
 Jak oni śpiewają (2007–2009) 
 Just the Two of Us. Tylko nas dwoje (2010) 

 Must Be the Music. Tylko muzyka (2011–2016) 
 Przebojowe dzieci (2008) – program rozrywkowy emitowany wiosną 2008 roku, prowadzony przez Edytę Herbuś i Macieja Rocka.
 SuperDzieciak (2015) – program emitowany od 10 października do 21 listopada 2015 w soboty o godz. 20.05, w którym udział brały dzieci w wieku 4–17 lat, prezentując swoje talenty. Występy oceniało czteroosobowe jury w składzie: Dariusz Michalczewski, Roma Gąsiorowska, Magdalena Stużyńska i Dawid Kwiatkowski, które mogło przyznać maksymalnie 100 punktów oraz stuosobowa loża ekspertów, która mogła przyznać kolejne 100 punktów. Uczestnicy z największą liczbą punktów przechodzili do kolejnych etapów gry. Każde dziecko otrzymało 5 tysięcy złotych stypendium, a gra toczyła się o 30, 50 i 100 tysięcy złotych. Program prowadzili Katarzyna Ankudowicz i Wojciech „Łozo” Łozowski. Produkcja powstała w oparciu o holenderski format SuperKids.
Show!Time (2006) – program rozrywkowy nadawany wiosną 2006 roku. W każdym odcinku udział brały cztery znane osoby, przygotowywane do występu przez jury: Olgę Lipińską, Andrzeja Strzeleckiego, Olafa Lubaszenkę i Janusza Józefowicza. Zwycięzca był wyłaniany przez głosowanie publiczności. Program prowadził Piotr Bałtroczyk, a jego zwycięzcą został Marcin Mroczek. W programie udział wzięło 16 gwiazd: Krystyna Czubówna, Karolina Malinowska, Maria Góralczyk, Dorota Wellman, Agata Młynarska, Iwona Guzowska, Ilona Felicjańska, Magda Gessler, Marcin Mroczek, Marcin Prokop, Maciej Rock, Maciej Dowbor, Zygmunt Chajzer, Krzysztof Ibisz, Wojciech Brzozowski i Dariusz Michalczewski. Z powodu słabej popularności Polsat wyprodukował tylko jedną edycję tego programu.
 Śpiewajmy razem. All Together Now (2018–2019) 
 The Brain. Genialny umysł (2017) 
 The Four. Bitwa o sławę (2020) 
 Twoja twarz brzmi znajomo (od 2014) 
 World of Dance Polska (2018)

Reality show 
 Chcę być piękna (2006) – reality show oparty na holenderskim formacie Make Me Beatiful.
Dzień kangura (2007)

 Gra wstępna (2009) – randkowy program rozrywkowy prowadzony przez Katarzynę Cichopek wiosną 2009 roku (emitowany w soboty o 16.15).
 Let’s Dance, czyli zrobię dla was wszystko (2006) – program telewizyjny o tematyce tanecznej emitowany w 2006 roku. Jednym z twórców i prezenterką programu była Mandaryna, która podczas widowiska prezentowała występ taneczny oraz uczyła tańczyć znane osobistości (m.in. Renatę Beger) czy grupy społeczne (np. policjantów i pielęgniarki). Wyemitowano dwa odcinki pilotażowe.
 Lepiej późno niż wcale (2018)

Muzyczna winda (2004) – widowisko telewizyjne, którego uczestnicy rywalizowali między sobą, wykonując piosenki.

 Nasz nowy dom (od 2013)

 Umów się ze mną. Take Me Out (2018) – program oparty na formacie Take Me Out (oryg. aus. Taken Out), emitowany od 7 marca do 9 maja 2018, w środy o godz. 20.00. Przebieg gry: trzydzieści kobiet stoi na scenie za pulpitami podświetlanymi na biało. Do studia wchodzi jeden mężczyzna. Panie na podstawie pierwszego wrażenia mogą zmienić kolor pulpitu na czerwony – oznacza to, że nie chcą randki z danym mężczyzną. Następnie prezentowany jest materiał filmowy o uczestniku. W jego trakcie uczestniczki mają drugą okazję na zrezygnowanie z kandydata. W trzeciej turze takich eliminacji przedstawiany jest kolejny materiał filmowy lub talent mężczyzny – na scenie w studio. Jeżeli wszystkie kobiety wycofają się z gry, to uczestnik odchodzi sam. Jeżeli zostanie ich więcej niż dwie, wtedy uczestnik musi samemu – na podstawie wyglądu i aparycji – wyeliminować tyle pań, by zostały dwie. Następnie każdej z nich ma prawo zadać jedno pytanie i zdecydować, z którą woli udać się na randkę. Program prowadził Piotr Gumulec.
 Wolni od długów (od 2021) – program prowadzony przez Annę Guzik, emitowany w czwartki o 20.00 w sezonie letnim 2021 roku.

Reality competition show 
 9 niezwykłych tygodni (2003) – program, w którym kilka rodzin walczyło o 100 tys. zł, stawiając czoła zaaranżowanym sytuacjom. Prowadzącym program był Janusz Weiss i Małgorzata Potocka. Jego pomysłodawcą i głównym realizatorem był Patryk Vega.
 Bar (2002–2004)
 Celebrity Splash! (2015)
 Cztery wesela (2020) – polski reality show emitowany od 2 stycznia do 20 lutego 2020 roku, oparty na brytyjskim formacie Four Weddings na licencji ITV. Nadano 8 odcinków, a produkcją zajmowało się Jake Vision.Pierwotnie program miał nosić nazwę „Cztery wesela i podróż”, jednak w lipcu 2018 poinformowano, że została ona zmieniona na „Cztery wesela”. Wprowadzenie formatu na polski rynek zapowiedziano w maju 2018, a w lutym 2019 podano do informacji, że znajdzie się w jesiennej ramówce, jednak nie doszło wtedy do premiery. 20 grudnia 2019 Telewizja Polsat ogłosiła, że ostatecznie pierwszy odcinek wyemituje 2 stycznia 2020.W każdym odcinku udział brały cztery panny młode, które zapraszały się nawzajem na swoje wesela. Na każdym z nich poznawały m.in. gości i różne tradycje weselne. Każda panna młoda oceniała szczegóły weseli. Oceny przyznawane były w czterech kategoriach: suknia ślubna, miejsce i wystrój, menu oraz atmosfera wesela. Każda uczestniczka mogła zdobyć maksymalnie 120 punktów; ta zaś, która uzyskała ich najwięcej, otrzymywała 25 000 zł.
 Design Dream. Pojedynek na wnętrza (od 2021) 
 Dwa światy (2001)
 Dziecięca Eskorta McDonald’s (2008) – program emitowany późną wiosną 2008 roku w soboty o godz. 9.45. Jego celem było wyłonienie grupy 11 dzieci, które wyprowadzą reprezentację Polski w piłce nożnej na murawę pierwszego meczu Euro 2008: Polska – Niemcy. Spośród dzieci, które zgłosiły się do udziału w programie, wypełniając kupon w restauracjach McDonald’s, zostało wylosowanych stu uczestników w wieku 8-10 lat. Wzięli oni udział w dwudniowym zgrupowaniu treningowym, podczas którego zostały utworzone cztery 11-osobowe drużyny. W każdym kolejnym odcinku odpadała najsłabsza z drużyn. Jurorami programu byli Jan Tomaszewski, Katarzyna Cerekwicka i Mikołaj Krawczyk, a prowadzącymi Agata Młynarska i Norbi.
Ekipa na swoim (2013) 
 Family Food Fight. Pojedynek na smaki (2021)
 Farma (od 2022)
 Fear Factor – Nieustraszeni (2004)
 Granice strachu (2005) – program, w którym brało udział 12 uczestników podzielonych na dwa zespoły. Członkowie zespołów rywalizowali ze sobą w wielu dyscyplinach sportów ekstremalnych. Prowadził go Maciej Dowbor.
 Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia (2014–2016, od 2022)
 Kłamca (2004) – program, w którym kilku uczestników opowiadało swoją historię, aby przekonać innych, że to im należy się wygrana pieniężna, przy czym jeden z graczy kłamie. Powstał w oparciu o format The Judas Game.
 Love Island. Wyspa miłości (2019–2022, później w TV4)

 Miłość od pierwszego wejrzenia (1998–2000) – program prowadzony przez Renatę Dąbkowską i Jarosława Budnika, w którym nowo zapoznane pary mogły wygrać wspólną wycieczkę. Produkowany przez Euromedia TV, powstał na licencji Love at First Sight ECM.
 Ninja Warrior Polska (od 2019)

 Supermodelka Plus Size (2017) – program emitowany na antenie Polsatu jesienią 2017 roku w środy o godz. 20.30; był to konkurs dla modelek dużych rozmiarów. Prowadzącą programu była Tamara Gonzales Perea, a jurorami: Emil Biliński, Ewa Minge, Rafał Maślak i Ewa Zakrzewska. 
Stand up. Zabij mnie śmiechem (2010)
 Top Chef (2013–2016, 2018)
 Tylko jeden (2020) 
 Wyjdź za mnie (2018) – reality show emitowany od 24 marca do 24 maja 2018, prowadzony przez Marię Rotkiel i Tomasza Kozłowskiego, oparty na formacie The SpouseHouse. Nadano 10 odcinków programu.
 Wyspa przetrwania (2017)

Call TV 

 Trzy kwadraty / 3 kwadraty (około 1996–1998) – interaktywna gra prowadzona przez Dariusza Kordka.

Większość poniższych programów typu Call TV emitowano głównie w okresie mniej więcej od drugiej połowy pierwszej dekady do połowy drugiej dekady XXI wieku.
Ale kasa (2008)
 Dziewczyny w bikini – interaktywny quiz emitowany w późnych godzinach nocnych.
 Dziewczyny z fortuną (2013–2014)
 Fortuna wiedzy (2009–2010)
 Grasz czy nie
 Halo! Kasa!
 Miasto zwycięzców (2008)
 Nagroda gwarantowana (2007–2009)
 Quizmania (2006–2007)
 Rajska plaża
 Wielka wygrana (2007–2009)
 Zagadkowa noc (2010–2013)
 Zagadkowa noc w bikini (2012)

Inne 
 Czysta gra (2005–2006)
Derby (1998) – program prowadzony przez Jerzego Petersburskiego Jr..
Strzał w dziesiątkę (2000) – program prowadzony przez Jerzego Petersburskiego Jr..
Tajemnice losu (2009-2021) – interaktywny program ezoteryczny.

Seriale telewizyjne

Polskie seriale komediowe 
 13 posterunek (1998–2000) 
 Ale się kręci! (2006) 
 Całkiem nowe lata miodowe (2004) 
 Czego się boją faceci, czyli seks w mniejszym mieście (2003–2005) 
 Daleko od noszy (2003–2009) 
 Daleko od noszy 2 (2010–2011) 
 Daleko od noszy. Szpital futpolowy (2011) 
 Daleko od noszy. Reanimacja (2017)

 Domowe rozgrywki (od 2019) – miniserial powstający we współpracy z Santander Bank Polska, emitowany wiosną 2019, wiosną 2020 i wiosną 2021 roku w niedziele o 18.40.
 Dom pełen zmian (2017)
 Dom pełen życia (2018)
 Duża przerwa (2000) 
 Dwoje we troje (2016)
 Dziki (2004) 
 Dziki 2: Pojedynek (2005) 
 Dziupla Cezara (2004) 
 Gosia i Małgosia (1998) 
 Graczykowie (1999–2001) 
 Graczykowie, czyli Buła i spóła (2001–2002) 
 Halo Hans! (2007–2008) 
 I kto tu rządzi? (2007–2008) 
 Kocham Klarę (2001–2002) 
 Kosmici (2004) 
 Koty i zaloty (2017)
 Kowalscy kontra Kowalscy (2021–2022) 
 Kuchnia (2021) 
Ludzie Chudego (2010–2011)
 Mamuśki (2007) 
 Miodowe lata (1998–2003) 
 My Baby (2011) 
 Panienki (2004) 
 Piękni i bezrobotni (2021) – w rolach głównych: Robert Górski i Mikołaj Cieślak.
 Pucuś (2000)
 Rodzina zastępcza (1999–2004) / Rodzina zastępcza plus (2004–2009) 
 Sublokatorzy (2004) 
 Synowie (2009) 
 Synowie, czyli po moim trupie! (2009) 
 Szpital na perypetiach (2001–2003) 
 Świat według Kiepskich (1999–2022) 
 Z pianką czy bez (1998) 
 Zakręcone (2005)

Polskie seriale obyczajowe 
 2XL (2013) 
 Adam i Ewa (2000–2001)  
 Będziesz moja (2006)
 Czułość i kłamstwa (2001–2002) 
 Hotel 52 (2010–2013)
 Izabela (2000)
 Klinika samotnych serc (2005) 
 Kochaj mnie, kochaj! (2006) 
 Komisarz Mama (od 2021) 
 Linia życia (2011) 
 Mecenas Porada (od 2021) 
 Myszka Walewska (2001)
 Na kocią łapę (2008–2009)
 Niania w wielkim mieście (2017) 
 Optymista (2010)
 Pensjonat pod Różą (2004–2006) 
 Pierwsza miłość (od 2004) 
 Pierwszy milion (2001)

 Pokój na czarno (2001)
 Powiedz tak! (2016) 
 Przyjaciółki (od 2012) 
 Psie serce (2002–2004) 
 Rodzina na Maxa (od 2023) 
 Samo Życie (2002–2010) 
 Sąsiedzkie porachunki (2020) – obyczajowy miniserial emitowany jesienią 2020 roku w niedziele o 17.35; powstało pięć czterominutowych odcinków. W rolach głównych wystąpili: Rafał Rutkowski, Monika Dryl, Katarzyna Ankudowicz i Paweł Ławrynowicz.
 Skazane (2015) 
 Szpilki na Giewoncie (2010–2012) 
 Tango z aniołem (2005–2006) 
 To nie koniec świata (2013–2014) 
 Trędowata (1999–2000) 
 Tylko miłość (2007–2009) 
 W rytmie serca (2017–2020) 
 Zawsze warto (2019–2020) 
 Zostać miss (2001) 
 Zostać miss 2 (2003) 
 Życie jak poker (1998–1999)

Polskie seriale sensacyjne 
 Agentki (2008) 
 As (2002–2003) 
 Cień (2022) 
 Ekipa (2007) 
 Fala zbrodni (2003–2008) 
 Komisarz Rozen (2011) – pilot serialu kryminalnego. W rolach głównych wystąpili m.in. Marcin Bosak i Marta Żmuda Trzebiatowska.
 Na krawędzi (2013) 
 Na krawędzi 2 (2014) 
 Osaczony (od 2022) – serial kryminalny, emitowany od 28 lutego 2022 roku, w poniedziałki o godz. 20:05 i 21:05 po dwa odcinki. W rolach głównych: Leszek Lichota, Maria Dębska-Bosak, Eryk Lubos i Ilona Ostrowska.
 Policjanci (1999) 
 Prawo miasta (2007) 
 Przeznaczenie (2010) 
 Skorumpowani (2009)
 Ślad (2018–2020)

Polskie seriale młodzieżowe 
 Pamiętnik nastolatki (około 1994–1998)

Polskie seriale paradokumentalne 
 Ameryka marzeń (2017)
 Czyja wina? (2013) – serial paradokumentalny przedstawiający nietypowe rozprawy sądowe.
 Dlaczego ja? (od 2010) 
 Dzień, który zmienił moje życie (2014–2015) 
 EMSI na tropie (2018–2019) – program typu docu-show emitowany od 9 czerwca do 9 sierpnia 2018 roku i ponownie 5 grudnia 2019 roku na antenie telewizji Polsat, prowadzony przez Małgorzatę Cecherz. Pierwsze cztery odcinki programu emitowano w soboty ok. 16.50 z oznaczeniem dla widzów od 12. roku życia. W lipcu 2018 roku Telewizja Polsat poinformowała, że program zostanie przeniesiony do nocnego pasma. Dwa ostatnie odcinki zostały wyemitowane kolejno 2 i 9 sierpnia, a porę emisji zmieniono na czwartek o 23.10; ponadto nadawca poinformował, że te odcinki będą przeznaczone dla widzów od 16. roku życia. 5 grudnia 2019 r. o 22.25 wyemitowano specjalne wydanie programu w zmienionej formule, którego głównym gościem była Dorota „Doda” Rabczewska.
 Figurant (2007)
 Gliniarze (od 2016) 
 Gorzka miłość (2006)
 Kochankowie z Internetu (2006–2007)
 Malanowski i Partnerzy (2009–2016) 
 Małolaty (2016)
 Na ratunek 112 (od 2016) 
 Nieprawdopodobne, a jednak (2012)
 Pamiętniki z wakacji (2011–2013, 2016) 
 Poznaj swoje prawa! (2015)
 Pielęgniarki (2014–2016) 
 Sekrety rodziny (od 2018)
 Słoiki (2015)
 Ślubna gorączka (ok. 2013)
 To twoja wina (2018)
 Trudne sprawy (od 2011)  
 Zdrady (2013–2017, 2020)

Uwagi

Przypisy 

Polsat